Списъкът съдържа трансфери, които включват поне един отбор от Премиър Лийг или Чемпиъншип.

Летният трансферен прозорец започва веднага след приключване на последните мачове от сезон 2011/12, но голям брой трансфери биват оповестявани на 1 юли. Прозорецът затваря на 31 август 2012 г.

Трансфери 

Играчите и отборите без националното си знаме отпред са английски.

Източници 

Футболни трансфери
Футбол в Англия по сезон